Tromotriche — род суккулентных растений семейства Кутровые, родом из Намибии и ЮАР (Капская провинция). Входит в трибу Стапеливые (Stapelieae).

Ботаническое описание 
Карликовые, голые, хохолковые суккуленты, иногда образующие компактные куртины, иногда сильно корневищные с широко расставленными надземными стеблями, иногда с длинными стеблями, свисающими со скал или стелющимися. Стебли 4-гранистые, очень вариабельные по длине, 6-25 мм толщиной, мясистые, с матовой поверхностью, полумозаичные, бугорки неясные и тупые, с мелким дельтовидным листком, стянутым 2 прилистниковыми зубчиками до безлистных и без прилистников. Цветки в группах по 1-5, развиваются последовательно на постепенно удлиняющихся цветоносах, беспорядочно расположенных на стебле; цветоножка от раскидистого до восходящего, голая. Чашечка голая. Венчик от вращения до трубчато-колокольчатого, от глубоко до мелколопастного, 15-70 мм в диаметре, внутри часто сетчато- до поперечно-морщинистого, обычно с мелкими одноклеточными сосочками, особенно в трубке. Венчик 2-рядный, отходит от тычиночного столба, голый; наружный венчик 5 восходит к распростертым, уплощённым дорсивентрально, простым лопастям, сросшимся с внутренними лопастями у основания или сросшимся латерально с нижними сторонами внутренних лопастей, образуя чашу вокруг столбца; внутренние лопасти, лежащие на пыльниках, обычно намного превышают их и возвышаются над центром столбиковой головы, уплощены дорсивентрально, по крайней мере, к основанию, в основном с уплощённой латерально дельтовидной до булавовидного спинного «плавника» в нижней половине. Тычиночный столбик возникает у основания трубки венчика на короткой ножке; головка столбика не выходит за пределы пыльников, усечённая, на вершине вдавленная. Пыльники 2-гнездные, горизонтальные на вершине головки столбика, почти квадратные, без верхушечных и боковых придатков. Поллинии D-образные, с короткими хвостиками, тельце крылатое, длина соизмерима ширине. Фолликулы теретето-веретеновидные, тонкие, с лиловыми пятнами, голые, гладкие.

Таксономия 
, Syn. Pl. Succ.: 36 (1812).

Этимология 
Tromotriche: родовое латинское наименование от греч. tromos = дрожь и trichos = волосы, волосатые; имея в виду вибрирующие волоски венчика.

Синонимы 
Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Caruncularia Haw. (1812)

Виды 
Подтверждённые виды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

 Tromotriche aperta (Masson) Bruyns
 Tromotriche baylissii (L.C.Leach) Bruyns
 Tromotriche choanantha (Lavranos & Harry Hall) Bruyns
 Tromotriche herrei (Nel) Bruyns
 Tromotriche longii (C.A.Lückh.) Bruyns
 Tromotriche longipes (C.A.Lückh.) Bruyns
 Tromotriche pedunculata (Masson) Bruyns
 Tromotriche revoluta (Masson) Haw.
 Tromotriche ruschiana (Dinter) Bruyns
 Tromotriche thudichumii (Pillans) L.C.Leach
 Tromotriche umdausensis (Nel) Bruyns

Примечания

Ссылки 

Кутровые
Суккуленты